Яско́вич () — білоруське та українське прізвище. Відомі носії:

 Яскович Олександр Ігорович (1990) — український футболіст.
 Яскович Сергій Іванович (1972) — білоруський футболіст.

Див. також 
 Яськович
 Яскевич
 Яськевич